Витовка — село Почепского района Брянской области России, входит в состав Витовского сельского поселения.

История 
Село образовалось в конце XVII века. Согласно преданиям, получило свое название от наименования криницы «Витовтов колодец», из которой пил литовский князь Витовт.

Главной гордостью селян является храм Покрова Богородицы, построенный графом К. Г. Разумовским в 1780 году в стиле раннего классицизма. Во время Великой Отечественной войны он был разрушен немецкими войсками.

В 2006 году началось восстановление храма Покрова Богородицы за счет меценатов Почепского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Почепского района